Kampung Jawa (Blangkejeren), een plaats in Indonesië
Kampung Jawa (Kejuruan Muda), een plaats in Indonesië
Kampung Jawa (Tanjung Harapan), een plaats in Indonesië
Kampung Jawa (Pesisir Tengah), een plaats in Indonesië
Kampung Jawa (Idi Rayeuk), een plaats in Indonesië
Kampung Jawa (Curup Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing